

Sigle 

Le sigle ou acronyme CHES peut signifier :
 acide N-cyclohexyl-2-aminoéthanesulfonique, un acide sulfonique couramment employé comme tampon en biochimie ;
  (« Relevé des exoplanètes habitables proches »), un télescope spatial.

Prénom 
Ches est un prénom, notamment porté par :
 Ches Crosbie (1953-), un avocat canadien, chef du Parti progressiste-conservateur de Terre-Neuve-et-Labrador ;
 Ches Smith, un musicien américain, principalement batteur, percussionniste et vibraphoniste.

Homonymie de prénom